Teatro Regio puede referirse a:

 Teatro Regio de Buenos Aires, Argentina; 
 Teatro Regio de Almansa, España; 
 Teatro Regio de Parma, Italia; 
 Teatro Regio de Turín, Italia; o
 Teatro Regio Ducal de Milán, Italia.

Véase también 
 Teatro Real